
Molekulska formula -{C8H11NO2}- se može odnositi na:

 Dopamin
 4-Deoksipiridoksin
 Norfenefrin
 Oktopamin
 Vanililamin